192 rok naszej ery
 192 rok przed naszą erą
 192 liczba naturalna
 galaktyka NGC 192
 planetoida (192) Nausikaa
 samolot Ago Ao 192
 droga wojewódzka nr 192